The Letter bezeichnet:
 The Letter (Lied), Lied der Gruppe Box Tops aus dem Jahr 1967
 The Letter (1929), US-amerikanischer Spielfilm von Jean de Limur aus dem Jahr 1929
 The Letter, deutscher Titel Das Geheimnis von Malampur, US-amerikanischer Spielfilm von William Wyler aus dem Jahr 1940
 The Letter, deutscher Titel Der verhängnisvolle Brief, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Erman aus dem Jahr 1982
 The Letter (2012), US-amerikanischer Spielfilm von Jay Anania aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Letter (Begriffsklärung)
 A Letter To The Stars, Holocaustgedenken
 The Love Letter, US-amerikanischer Liebesfilm von Peter Chan, siehe Der Liebesbrief (1999)
 The purloined letter, Detektivgeschichte von Edgar Allan Poe (1844), siehe Der entwendete Brief
 The Scarlet Letter, Roman von Nathaniel Hawthorne (1850), siehe Der scharlachrote Buchstabe